Сен-Назер () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сен-Назер — портовый город во Франции, в устье Луары.
 Сен-Назер — округ во Франции, один из округов в регионе Страна Луары. 
 Сен-Назер-д’Од — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Сен-Назер-лез-Эм — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Сен-Назер-сюр-Шарант — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.

См. также 
 Рейд на Сен-Назер — спецоперация сил британских коммандос и королевского флота, проведённая во время Второй мировой войны.